Ленингра́дская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах бывшего Союза ССР.

Армения 
 Улица Ленинградян (Ленинградская) — улица в Ереване.

Россия 
 Ленинградская улица — улица в Бийске.
 Ленинградская улица — прежнее (1925—1991) название Большой Санкт-Петербургской улицы в Великом Новгороде.
 Ленинградская улица — улица в Волгограде.
 Ленинградская улица — улица в Волгодонске.
 Ленинградская улица — улица в Вологде.
 Ленинградская улица — улица в Воронеже.
 Ленинградская улица — улица в Гурзуфе, Ялтинский округ, Республика Крым.
 Ленинградская улица — улица в Екатеринбурге.
 Ленинградская улица — улица в Иванове.
 В Казани:
 Ленинградская улица.
 2-я Ленинградская улица.
 Ленинградская улица — улица в Калининграде.
 Ленинградская улица — улица в Кирове.
 Ленинградская улица — улица в Колпашеве.
 Ленинградская улица — улица в Краснодаре.
 В Красноярске:
 Ленинградская улица.
 1-я Ленинградская улица.
 Ленинградская улица — улица в Кудрове.
 Ленинградская улица — улица в Липецке.
 Ленинградская улица — улица в Луге.
 Ленинградская улица — улица в Махачкале.
 Ленинградская улица — улица в Москве.
 Ленинградская улица — улица в Мурманске.
 Ленинградская улица — улица в Муроме.
 Ленинградская улица — улица в Новокуйбышевске.
 Ленинградская улица — улица в Новосибирске.
 Ленинградская улица — улица в Петрозаводске.
 Ленинградская улица — улица в Подольске.
 Ленинградская улица — улица во Пскове.
 Ленинградская улица — улица в Салавате.
 Ленинградская улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Ленинградская улица — улица в историческом районе Володарский.
 Ленинградская улица — улица в историческом районе Торики.
 Ленинградская улица — улица в Колпине.
 Ленинградская улица — улица в Комарове.
 Ленинградская улица — улица в Красном Селе.
 Ленинградская улица — улица в Кронштадте.
 Ленинградская улица — улица в Парголове.
 Ленинградская улица — улица в Петергофе.
 Ленинградская улица — улица в Песочном.
 Ленинградская улица — улица в Пушкине.
 Малая Ленинградская улица — улица в Сестрорецке.
 Средняя Ленинградская улица — улица в Сестрорецке.
 Ленинградская улица — улица в Солнечном.
 Ленинградская улица — улица в Саранске.
 Ленинградская улица — улица в Сарапуле.
 Ленинградская улица — улица в Сосновом Бору.
 Ленинградская улица — улица в Тольятти.
 Ленинградская улица — улица в Томске.
 Ленинградская улица — улица в Уфе.
 Ленинградская улица — улица в Феодосии.
 Ленинградская улица — улица в Хабаровске.
 Ленинградская улица — улица в Чебоксарах.
 Ленинградская улица — улица в Чите.
 Ленинградская улица — улица в Юрге.
 Ленинградская улица — прежнее (до 1970) название улицы Блюхера в Ярославле.

Белоруссия 
 Ленинградская улица — улица в Минске.

Украина 
 Ленинградская улица — прежнее название улицы Александра Довженко в Виннице.
 Ленинградская улица — прежнее название улицы Князя Ярослава Мудрого в Днепре.
 Ленинградская улица — прежнее название Каменной улицы в Запорожье.
 Ленинградская улица — прежнее название улицы Олега Ольжича в Николаеве Николаевской области.
 Ленинградская улица — прежнее название улицы Александра Кутузакия в Одессе.
 Ленинградская улица — прежнее название Куриловской улицы в Харькове.
 Ленинградская улица — прежнее название улицы Василия Прохорского в Чернигове.

Молдавия 
 Ленинградская улица — улица в Бендерах.

См. также 
 Ленинградская площадь
 Ленинградский мост
 Ленинградский проспект
 Ленинградское шоссе
 улица Ленинградян
 Петербургская улица
 Петроградская улица